Duvalier ist der Familienname folgender Personen:

 François Duvalier (1907–1971), genannt Papa Doc, Diktator in Haiti
 Jean-Claude Duvalier (1951–2014), genannt Baby Doc, Diktator in Haiti
 Simone Duvalier (1913–1997), haitianische Krankenpflegerin und First Lady